Monster Mash est une chanson de Bobby Pickett ;
 Monster Mash est un film réalisé par Joel Cohen et Alec Sokolow en 1995 ;
 Monster Mash est un film d'animation réalisé par Guido Manuli en 2000.

Homonymie de titre